Toponímia:
 Sòria, ciutat espanyola i capital de la província de Sòria 
 Sòria (Navès), masia al municipi de Navès a la comarca del Solsonès 
 Cinglera de Sòria, cinglera al vessant esquerre del Cardener, al municipi de Navès (Solsonès), 
 Comarca de Sòria, comarca al centre de la província de Sòria amb capital a Sòria 
 Província de Sòria, província espanyola amb capital a Sòria que forma part de Castella i Lleó 
 Rasa de Sòria, torrent afluent per l'esquerra del Cardener al municipi de Navès 
 Biografies:
 Arturo Soria Mata (Madrid, 1844), urbanista espanyol conegut especialment per la seva formulació de la ciutat lineal 
 Bernat Sòria Escoms (Carlet, Ribera Alta, 1951), metge i científic valencià, Ministre de Sanitat i Consum entre 2007 i 2009
 Carlos Soria Fontán (Àvila, 1939), alpinista espanyol 
 Enric Vicent Sòria i Parra (Oliva, la Safor, 1958), assagista i poeta valencià 
 Gregorio Soria Arretxe, futbolista basc (Gernika, 1968)
 José Carlos Soria Gil (Alcázar de San Juan, 1975), futbolista castellà que ocupa la posició de defensa 
 José Manuel Soria López (Les Palmes de Gran Canària, 1958), polític espanyol 
 Luis Soria Iribarne (Madrid, 1852 - 1935), guitarrista i compositor espanyol 
 Miquel Àngel Sòria i Cuartero (Lleida, 1946), professor i alcalde de Martorelles des de l'any 2004 
 Miguel Ángel Soria López (València, 1974), futbolista valencià que ocupava la posició de defensa central 
 Vicente Soria Mora (Torrent de l'Horta, 1958), metge i polític valencià